Cehoslovacia a participat la Jocurile Olimpice de la Jocurile Olimpice de vară din 1920 de la Anvers până la Jocurile Olimpice de vară din 1992 de la Barcelona, cu excepția ediției de vară din 1980 de la Moscova, pe care a boicotat-o. După „divorțul de Catifea”, Cehia și Slovacia au trimis delegații separate. Codul CIO era TCH.

Medalii după olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe 
  Rezultate olimpice ale Cehei  pe Sports Reference

Vezi și
 Cehia la Jocurile Olimpice
 Slovacia la Jocurile Olimpice